Live — дебютный концертный альбом немецкой группы Guano Apes, релиз состоялся 4 ноября 2003 года на лейблах BMG и GUN Records.

Альбом сводился двумя звукорежиссёрами Инго Тюрауфом и Лутцом Мёллером мастерингом пластинки занимался Мэйзен Мюрад. В релиз также включён видеоматериал с концерта в виде лимитированной версии альбома с дополнительными 20 треками, на бонусном 80-ти минутном DVD. запись была сделана в концертном зале Германии Palladium город Кёльн 2 мая 2003 года. Над дизайном и оформлением работала студия Фриделя Мудерса FUEGO ранее работавшего с группой фотографии к альбому предоставил Дирк Шелпмайер.

В 2019 году альбом был переиздан на датсокм лейбле Music On CD и на международном лейбле Sony Music Entertainment.

Список композиций

Участники записи 

Технический персонал
 Инго Тюрауф — звукорежиссёр, сведение.
 Лутц Мёллер — звукорежиссёр, сведение.
 Мэйзен Мюрад — мастеринг.
 Дирк Шелпмайер — фотограф.
 FUEGO / Friedel Muders — оформление, дизайн.

Guano Apes
 Сандра Насич — вокал.
 Хеннинг Рюменапп — гитара.
 Штефан Уде — бас-гитара.
 Деннис Пошватта — ударные.

Примечания

Ссылки 
 Guano Apes: Live
 Live на сайте Яндекс.Музыка

Альбомы Guano Apes
Концертные альбомы 2003 года
Концертные альбомы 2019 года
Концертные альбомы Германии
Концертные альбомы BMG
Концертное видео